Хоккей:

 Хоккей — вид спорта, в котором две команды стараются поразить круглым мячом или шайбой цель — ворота противника, используя клюшки.
 Хоккей — первый на Украине телеканал, посвящённый хоккею.
 Хоккей 24 — еженедельная телепрограмма о мировом хоккее с шайбой.